Dziecinów ist Ortsname von
Dziecinów (Powiat Kozienicki)
Dziecinów (Powiat Otwocki)